Hippoporidra är ett släkte av mossdjur. Hippoporidra ingår i familjen Hippoporidridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Hippoporidra